Евгений Георгиевич Рудя́к (1908—1991) — советский конструктор артиллерийских и ракетных систем. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии.

Биография 
Родился 2 января 1908 года в станице Грозненская (ныне Грозный).

Окончил военно-механическое отделение Ленинградского политехнического института (1932).

После окончания института работал в конструкторском бюро завода «Большевик» в Ленинграде. В предвоенные годы — начальник КБ и главный инженер завода. Начальник КБ и главный конструктор проектов в 1944—1970 годах.

Возглавлял создание первых в СССР стартовых комплексов шахтного базирования и первых пусковых установок для запуска ракет с подводных лодок. Доктор технических наук (1965), профессор.

C 1968 года, после ухода на пенсию, и по 1991 год — Е. Г. Рудяк преподавал в Ленинградском военно-механическом институте.

Умер 4 апреля 1991 года. Похоронен в Ленинграде на Большеохтинском кладбище.

Разработки 
Евгений Георгиевич Рудяк—участник и руководитель разработки многих систем артиллерийского и ракетного вооружения.

Под его руководством созданы:
 100-мм универсальная зенитная установка,
 орудие Б-37 для башенных установок МК-1,
 2-орудийная палубно-башенная установка Б-54,
 качающаяся часть орудия Б-38 для установок МК-4 и МК-5,
 железнодорожные транспортеры с 152-мм орудиями Б-38,
 железнодорожные батареи для 76-мм зенитных пушек 34К,
 башенная артустановка МК-85,
 пусковые установки СМ-60 и СМ-87 для надводного и подводного старта баллистических ракет с подводных лодок,
 стартовые установки СМ-59 и СМ-64,
 ряд командно-дальномерных постов для ВМФ,
 первые в СССР боевые стартовые комплексы шахтного базирования «Шексна-В»,
 первые проекты шахтных пусковых установок для ракет Р-36М («Сатана»).

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда — Указом Президиума Верховного Совета СССР (с грифом «не подлежит опубликованию») от 28 апреля 1963 года «за большие заслуги в деле создания и производства новых типов ракетного вооружения, а также атомных подводных лодок и надводных кораблей, оснащенных этим оружием, и перевооружения кораблей Военно-Морского Флота» с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот
 Ленинская премия (1961)
 Сталинская премия первой степени (1942) — за разработку новых типов артиллерийского вооружения
 Сталинская премия второй степени (1946) — за разработку конструкции новых образцов морского артиллерийского вооружения
 Сталинская премия первой степени (1951) — за разработку в области военной техники
 Государственная премия СССР (1967)
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1968).
 три ордена Ленина (16.09.1945; 28.07.1947; 28.04.1963)
 орден Отечественной войны I степени (18.11.1944)
 два ордена Трудового Красного Знамени (15.04.1939; 08.08.1944)
 орден Красной Звезды (18.01.1942)
 медали

Примечания

Литература 
 . — С.466.

Ссылки 
 
 ЦНИИ РТК — Энциклопедия космонавтики
 Рудяк Евгений Георгиевич (1908—1991)
 Из истории артиллерии

Машиностроители
Родившиеся в Терской области
Похороненные на Большеохтинском кладбище
Персоналии:Обуховский завод
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Персоналии:Конструкторское бюро специального машиностроения